campo-alegrense – abitanti di Campo Alegre (Alagoas)
campo-alegrense – abitanti di Campo Alegre (Santa Catarina)
campo-alegrense – abitanti di Campo Alegre de Goiás
campo-alegrense – abitanti di Campo Alegre de Lourdes